Трал — многозначное слово:

 Рыболовный трал — орудие лова рыбы.
 Низкорамный трал — вид автомобильного прицепа.(Трейлер а не трал; по-английски называется lowboy - многоосный колёсный прицеп или полуприцеп особой конструкции, предназначенный для перевозки по дорогам тяжёлых и крупногабаритных неделимых грузов. Повсеместно используется для транспортирования специальной и военной техники, сохраняя её моторесурс и ходовую часть, существенно сокращая сроки её перемещения на значительные расстояния и уберегая от повреждений дорожное покрытие.
 Минный трал — средство разминирования (разновидность — танковый трал).
 «Трал» — серия радиотелеметрических систем ракет-носителей и искусственных спутников Земли.
 «Трал» — советская 24-канальная радиорелейная станция, разработанная для обслуживания нефтегазовых месторождений Сибири и Заполярья.

См. также 
 Тральщик
 Трейлер (транспорт)
 Трали